Fahim ist der Familienname folgender Personen: 

 Amin Fahim (1939–2015), pakistanischer Politiker der Pakistanischen Volkspartei (PPP) und stellvertretender Parteivorsitzender
 Mohammed Fahim (1957–2014), tadschikischer Warlord und afghanischer Politiker
 Sulaiman al-Fahim (* 1977), Milliardär und Geschäftsführer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten